Салкич — фамилия.
 Салкич, Эрик (род. 1987) — словенский футболист, защитник клуба «Табор».
 Югич-Салкич, Мервана (род. 1980) — боснийская профессиональная теннисистка.